Fåhraeus est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Lars E. Fåhraeus (fl. 1966-1994), un paléontologue suédois
 Olof Immanuel von Fåhraeus (1796–1884), un homme politique et un entomologiste suédois
 Robin Fåhraeus (1888–1968), un chercheur suédois à qui on doit l'effet Fåhræus–Lindqvist (une anomalie de la vitesse de sédimentation du sang due à l'inflammation)